Никола́й Никола́евич Благове́щенский: Благовещенский, Николай Николаевич (1867—1926) — российский архитектор.
 Благовещенский, Николай Николаевич (1893—1938) — российский врач-бактериолог, профессор.